ТШР — многозначная аббревиатура:
 ТШР — твердомер шариковый для резины
 ТШР — однозонная беспроводная термоштанга
 ТШР — тип разъёма для радиодеталей

См. также 
 THR — аббревиатура латиницей